Вильерс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Вильерс, Барбара, герцогиня Кливлендская (1640—1709) — фаворитка Карла II, мать его детей.
 Вильерс, Давид де (род. 1944) — южноафриканский дирижёр.
 
 Вильерс, Жиниэль де (род. 1972) — южноафриканский автогонщик.
 Мартинус Лоуренс де Вильерс (1885—1977) — южноафриканский композитор, автор музыки гимна ЮАР.
 Вильерс, Нанни де (род. 1976) — южноафриканская теннисистка.
 Вильерс, Тереза (род. 1968) — британская женщина-политик.